Buisman ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Sybrandus Keverling Buisman (1890–1944), niederländischer Bauingenieur für Geotechnik; gilt als Begründer der wissenschaftlichen Geotechnik in den Niederlanden
 Christine Buisman (1900–1936), niederländische Pflanzenpathologin
 Sjoerd Buisman (* 1948), niederländischer Bildhauer und Konzeptkünstler